Agathodaimon () bezeichnet folgende Personen und Dinge:

 in der griechischen Mythologie eine wohlwollende Gottheit, siehe Agathos Daimon
 einen ägyptischen Alchemisten des 3. Jahrhunderts, siehe Agathodaimon (Alchemist)
 einen alexandrinischen Geographen, siehe Agathodaimon (Geograph)
 Agathodämon, Titel eines Romans von Christoph Martin Wieland (Leipzig 1796–1797)
 Agathodaemon, einen Marskanal
 Agathodaimon (Band), eine deutsche Dark-Metal-Band